Алекса́ндр Фёдорович Васи́льев:
 Васильев, Александр Фёдорович (1911—1999) — Герой Советского Союза.
 Васильев, Александр Фёдорович (1909—1984) — советский генерал-майор, командир 305-й стрелковой дивизии.